Frăsinet se poate referi la:
Localități din România:
Frăsinet, Buzău
Frăsinet, Călărași, reședința comunei cu același nume
Frăsinet, Cluj
Frăsinet, Prahova
Frăsinet, Teleorman, reședința comunei cu același nume